Bill Nelson může být:

 Bill Nelson (politik) (* 1942) – americký politik a bývalý astronaut
 Bill Nelson (hudebník) (* 1948) – britský zpěvák a kytarista
 Bill Nelson (baseballista) (1863–1941) – americký baseballista

Související články 
 Nelson (příjmení)